Bundestagswahlkreis 21 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hamburg-Nord (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Eimsbüttel (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Friesland – Wilhelmshaven (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wilhelmshaven (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg VII (1949 bis 1961)